Юн:
 Юн (букв. «храбрецы») — название иррегулярных войск в Китае.
 Юн (Yong, 雍) — китайская фамилия.
 Юн (윤) — корейская фамилия, соответствующая китайской фамилии .

Носители фамилии 
 Юн Бен Се (род. 1953) — министр иностранных дел и торговли Республики Корея.
 Юн Бо Сон (кит. 尹潽善; 1897—1990) — 2-й Президент Республики Корея, в период с 1960 по 1962.
 Юн Бо Ра (род. 1990) — певица, модель, главный рэпер группы SISTAR.
 Юн Вин (1828—1912) — первый китайский выпускник американского университета, сторонник реформ 1898 года.
 Юн, Джейн — корейско-американская арфистка.
 Юн Джи Сон (род. 1991) — южнокорейский лидер и вокалист группы Wanna One.
 Юн Джин Хи (род. 1986) — южнокорейская тяжелоатлетка, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Юн Дон Сик (род. 1972) — корейский дзюдоист и боец смешанного стиля.
 Юн Дуджун — южнокорейский певец, лидер группы Beast.
 Юн Ён Джин (род. 1984) — пловец в ластах.
 Юн, Ивон — гонконгская актриса.
 Юн Исан (1917—1995) — корейский композитор.
 Юн Кай (雍闓 , yōng kǎi , ?~225) — военачальник, персонаж истории эпохи Троецарствия
 Юн Кён Син — гандболист.
 Юн Кога — мангака, наиболее известная благодаря Earthian и Loveless.
 Юн Сок Ён (род. 1990) — южнокорейский футболист, защитник «Куинз Парк Рейнджерс» и сборной Южной Кореи.
 Юн Сон До (1587—1671) — корейский поэт.
 Юн, Томаш (род. 1983) — чешский футболист, нападающий клуба «Ритцинг» и сборной Чехии.
 Юн Хью Джин (род. 1959) — южнокорейская фигуристка-одиночница.
 Юн Чжан (род. 1952) — британская писательница и историк китайского происхождения.
 Юн Чхи Хо (1864—1945) — корейский политик, активист движения за независимость Кореи.
 Юн Ши Юн (род. 1986) — южнокорейский актер, модель.
 Юн Ят — камбоджийский политик, супруга министра обороны Демократической Кампучии Сон Сена.

См. также 
 Юн (фамилия)
 Сто фамилий
 Лю Юн
 Юн-Улуг — Сын Бага-Ышбара хана, 8-й каган Гёктюрк (Небесных Тюрок) с 588 по 599 год
 Юн-Яха
 Юна

Примечания